Hutchinson se poate referi la:

 Hutchinson, Noord-Kaap, oraș din provincia Noord-Kaap, Africa de Sud
 Hutchinson, Kansas, oraș și sediul comitatului Reno din statul Kansas, SUA. 

 Hutchinson, companie producătoare de componente auto și aero-spațiale

Nume de familie 
 Alain Hutchinson, om politic belgian, membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009
 Atiba Hutchinson, fotbalist aflat sub contract cu Beșiktaș